UFSJ Rugby é um clube de Rugby Union (XV e 7's), de São João Del Rei, Brasil. É vinculado à Associação Atlética Acadêmica da UFSJ.

História 
O UFSJ Rugby é um time de  sediado em São João Del Rei. O clube foi fundado em 13 de março de 2010 por alunos da Universidade Federal de São João del-Rei (UFSJ), para difundir a prática do rugby na cidade. Em seu primeiro ano, ganhou o apelido de Búfalos. Já em seu segundo ano, o time abriu as portas para pessoas que não tinham vinculo com a UFSJ, ganhando mais jogadores e reconhecimento. Ainda em 2010 fez seu primeiro jogo contra a equipe do JF Rugby, que venceu os Búfalos por 45x3 e sua primeira estreia em campeonatos foi em 2011, já pelo campeonato mineiro de XV. Em 2012 foi criada a primeira equipe de Sevens masculina e feminina, as quais disputaram o campeonato mineiro da categoria.

Em 2013, após um grande problema com o patrocínio vindo da UFSJ, não conseguiu se manter na primeira divisão por problemas financeiros e foi rebaixado à segunda divisão do Campeonato Mineiro de Rugby. Após o revés, se reformulou e tornou-se o UFSJ Federal Rugby.

Em 2014 os bufálos ganharam a segunda divisão do Campeonato Mineiro de Rugby (vitórias por 48x3 e 81x0 contra o Inconfidencia Rugby) e garantiram o retorno à 1°divisão batendo o JF Rugby (17x10) no jogo pelo do acesso.

Titulos 
Campeão da Taça Cidades Históricas 2011
Campeão do Campeonato Mineiro de Rugby da Segunda divisão 2014

Competições 

9° lugar no Campeonato Mineiro de Rugby de 2011.
1° lugar na Taça Cidades Históricas 2011.
9° lugar no Campeonato Mineiro de Rugby de 2012.
2° lugar no Campeonato Mineiro de Rugby Reduzido 2012.
7° lugar no Campeonato Mineiro de Rugby Sevens Masculino 2012.
3° lugar no Campeonato Mineiro de Rugby Sevens Feminino 2012.
2° lugar no EDuni 2012
 7° lugar no Campeonato Mineiro de Rugby de 2013
 2° lugar no torneio UFJF Sevens 2013
 1° lugar no Campeonato Mineiro de Rugby 2014 - Segunda divisão

Ligações Externas 

UFSJ Rugby - Site Oficial

Times de rugby de Minas Gerais
Esporte de São João del-Rei
Fundações em Minas Gerais em 2010